Koto Dian (Hamparan Rawang), een plaats in Indonesië
Koto Dian (Keliling Danau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing